Гринёвское сельское поселение — муниципальное образование в западной части Погарского района Брянской области. Административный центр — село Гринёво.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Гринёвского и Бобрикского сельсоветов.

Население

Населённые пункты 

Ранее в состав сельского поселения также входили хутор Натальин и посёлок Светлый, исключённые из учётных данных в 2011 году.

Примечания 

Муниципальные образования Погарского района
Сельские поселения Брянской области